Сент-Марі́-де-Шинья́к, Сент-Марі-де-Шіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 11 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 227 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 585,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки

Посилання 
 Сент-Марі-де-Шиньяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-де-Шиньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Дордонь